Adamówka steht für Orte und Gemeinden in Polen
 Adamówka (Powiat Przeworski), Woiwodschaft Karpatenvorland, mit Sitz der
 Gmina Adamówka
 und der ehemaligen Gromada Adamówka
 Adamówka (Żółkiewka), Woiwodschaft Lublin